Bogandé peut correspondre à :
 Bogandé, ville du Burkina Faso,
 Bogandé, département du Burkina Faso.